Miejscowości w USA:
 Wakarusa – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Wakarusa – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
Gminy w USA:
 Wakarusa (ang. Wakarusa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas